Edoardo Giuseppe Rignon – diplomatico e politico italiano
 Giuseppe Andrea Rignon – politico italiano
 Giuseppe Gaetano Rignon – politico italiano